Slovo pražec může označovat:

 pražec (hudba) – součást strunných hudebních nástrojů (kytara, banjo aj.)
 kapodastr neboli posuvný barré pražec –  přelaďovací pomůcka při hře na drnkací hudební nástroje
 Ražický pražec – festival folkové, trampské a country muziky pořádaný v Ražicích. 
 železniční pražec –  součást železničního svršku

V množném čísle
 Pražce – bluegrassová kapela z Luk nad Jihlavou

Externí odkazy